Plaats in Indonesië
 Tunggulrejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tunggulrejo (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Tunggulrejo (Kota Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java